Het wereldkampioenschap schaatsen junioren 1972 werd op 1 en 2 maart 1972 gereden op de ijsbaan Sentralidrettsanlegget te Lisleby (gemeente Fredrikstad) in Noorwegen. Dit was de eerste editie van het WK voor junioren en werd alleen voor jongens georganiseerd. In 1973 waren de meisjes ook welkom voor dit jaarlijks terugkerend schaatsevenement voor junioren.

De Sovjet Joeri Kondakov werd de eerste wereldkampioen junioren.

Dag 1

500 meter

3000 meter

Dag 2

1500 meter

5000 meter

Eindklassement 

Langebaanschaatsen in 1972
Schaatsen in Noorwegen
 1972
schaatsen 1972